|-
| 48801 Пеннінґер (Penninger)||||22 жовтня 1997||Лінц||Е. Мейєр
|-
| (48802) 1997 UU8||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (48803) 1997 UN10||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48804) 1997 UE12||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48805) 1997 UY13||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48806) 1997 UB21||||30 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 48807 Такахата (Takahata)||||22 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (48808) 1997 VK3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48809) 1997 VX4||||4 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (48810) 1997 VA7||||14 листопада 1997||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (48811) 1997 WH||1997 WH||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48812) 1997 WL||1997 WL||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48813) 1997 WJ1||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48814) 1997 WF2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48815) 1997 WA3||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48816) 1997 WP3||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48817) 1997 WV13||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48818) 1997 WE15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48819) 1997 WB16||||25 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48820) 1997 WW33||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48821) 1997 WK35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48822) 1997 WY35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48823) 1997 WN36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48824) 1997 WK38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48825) 1997 WJ48||||26 листопада 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48826) 1997 WQ54||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48827) 1997 YB||1997 YB||18 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48828) 1997 YU||1997 YU||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48829) 1997 YH1||||17 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48830) 1997 YN2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48831) 1997 YG3||||24 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48832) 1997 YR3||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48833) 1997 YA5||||24 грудня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48834) 1997 YZ6||||27 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48835) 1997 YK18||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48836) 1998 AW||1998 AW||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48837) 1998 AR6||||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48838) 1998 AF10||||15 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48839) 1998 BZ1||||19 січня 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (48840) 1998 BR4||||17 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48841) 1998 BB19||||27 січня 1998||Сормано||А. Теста,П. Ґецці
|-
| (48842) 1998 BA44||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Джузеппе Форті
|-
| (48843) 1998 BN44||||22 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 48844 Беллов (Belloves)||1998 DW||18 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (48845) 1998 DW8||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48846) 1998 DC14||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48847) 1998 EW6||||3 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48848) 1998 FD46||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48849) 1998 FW51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48850) 1998 FL57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48851) 1998 FA69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48852) 1998 FL72||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48853) 1998 FN79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48854) 1998 FY83||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48855) 1998 FH97||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48856) 1998 FO103||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48857) 1998 FU133||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48858) 1998 HS3||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48859) 1998 HY13||||24 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48860) 1998 HG24||||24 квітня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (48861) 1998 HR24||||24 квітня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (48862) 1998 HE32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48863) 1998 HY37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48864) 1998 HK43||||25 квітня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (48865) 1998 HT46||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48866) 1998 HW50||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48867) 1998 HR67||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48868) 1998 HB92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48869) 1998 HC92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48870) 1998 HL93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48871) 1998 HR97||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48872) 1998 HY98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48873) 1998 HS99||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48874) 1998 HW100||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48875) 1998 HF102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48876) 1998 HE103||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48877) 1998 HZ109||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48878) 1998 HQ118||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48879) 1998 HR125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48880) 1998 HU129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48881) 1998 HS136||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48882) 1998 HJ139||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48883) 1998 HY147||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48884) 1998 HJ149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48885) 1998 HY153||||27 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48886) 1998 JA4||||7 травня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48887) 1998 KM4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48888) 1998 KR6||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48889) 1998 KZ9||||24 травня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48890) 1998 KC16||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48891) 1998 KM45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48892) 1998 KA48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48893) 1998 KM48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48894) 1998 KR56||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48895) 1998 KU64||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48896) 1998 KT66||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48897) 1998 LQ2||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48898) 1998 MO5||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48899) 1998 MM7||||17 червня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48900) 1998 MP22||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

48800